Amérique septentrionale peut faire référence à :

 Amérique septentrionale, région la plus au nord du continent (ou-sous-continent) nord-américain ;
 Amérique septentrionale ou Nouvelle-Espagne, région qui regroupait tous les territoires espagnols en Amérique du Nord ;
 Amérique septentrionale, premier nom officiel du Mexique, selon l'Acte solennel de la Déclaration d'indépendance de l'Amérique septentrionale.

Voir aussi